Nogometna reprezentacija Burkine Faso predstavlja Burkinu Faso u nogometu te je pod vodstvom nogometnog saveza Burkine Faso. 

Do 1984. nastupali su pod imenom Gornja Volta. Do sada nisu nastupali na Svjetskom prvenstvu, a na Afričkom kupu nacija nastupali su devet puta. Najuspješniji na tom natjecanju bili su 2013. godine, kada su osvojili drugo mjesto. Nadimak im je Les Etalons (pastusi).

Trenutni sastav   
Izbornik Burkine Faso je objavio popis sljedećih igrača za Afrički kup nacija u 2017. godini.

Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Kamerunom: 14. siječnja 2017.

Uspjesi na velikim natjecanjima

Svjetsko prvenstvo

Afrički kup nacija

Izbornici

Izvori

Vanjske poveznice 
Nogometni savez Burkine Faso 

Nogomet u Burkini Faso
Burkina Faso